Ри́жское архиепи́скопство (, ) — крупнейшее средневековое духовное княжество Ливонии на территории современной Латвии. Рижского архиепископа формально назначали папа римский и император Священной римской империи, и он являлся как духовным, так и светским правителем архиепископства, а также главенствовал над 7 епископами Ливонии и Пруссии.

Было образовано в 1186 году бременскими миссионерами как Ливонское епископство (резиденция епископа находилась в Икскюле), в 1201 году столица была перенесена в Ригу, а государство получило название Рижского епископства (). До 1214 года подчинялось Бременскому архиепископству. С 1255 года — Рижское архиепископство.

Территория 
Архиепископство занимало территорию площадью около 18 400 км². Архиепископство чеканило собственную монету. Архиепископ делил власть с соборным капитулом из 12 каноников, а с 1432 г. — и с советом вассалов . За всю историю архиепископства его возглавляли 20 архиепископов и 4 ливонских епископа: Мейнард, Бертольд, Альберт и Николай. После переезда из Икскюля в Ригу архиепископы жили в отдельном дворе недалеко от рижского собора, но с XIV века резиденциями стали замки Роннебург, Лемзаль и Кокенгузен. В 1420 году столица перенесена в Роннебург, но трудности в снабжении продовольствием вынуждали их проживать там лишь с конца сентября до февраля — с февраля до Троицы они оставались в Лемзале, а до октября проживали в Кокенгузене.

Рижская архиепархия и митрополия 

Рижские архиепископы были также духовными владыками в городе Риге и в латгальских, видземских и земгальских землях, подчинённых Ливонскому ордену, так как ни в ордене, ни в Риге не было своих епископов. Эти территории и составляли духовную территорию рижских архиепископов, или рижскую архиепархию.

Рижский архиепископ возглавлял и рижскую митрополию, в которую также входили три ливонских епископства (Курляндское, Эзель-Викское и Дерптское) и четыре прусских (Кульмское, Помезанское, Варминское и Жемайтское). Кроме того, в фактическом ведении архиепископа также находилась ревельская епархия, формально зависимая от датского архиепископа Лунда.

Соборный капитул 
Задачей соборного капитула было контролировать работу архиепископа, вместе с которым он управлял территорией. Он состоял из 12 старших клириков кафедрального собора или каноников. Глава соборного капитула (praepositus) был ближайшим помощником архиепископа, а другие его члены занимали ряд духовных и светских постов. Келарь (cellerarius) отвечал за снабжение, настоятель или декан — за устав и дисциплину, ритор (scholasticus) — за библиотеку, архив и соборную школу, певчий (cantor) — за церковную музыку и хор. За финансы в XIII в. отвечал камерарий (camerarius), а позднее — фабрикатор (fabricator), за церковную сокровищницу — казначей (thesaurarius). Старейший из клириков был заместителем декана. Жизнь клириков была регламентирована, они должны были жить в монастыре, есть и спать в одном помещении. В соборный капитул входили люди, происходившие из рыцарства, а также из бюргерства Дерпта и Риги. Многие из них приезжали из-за пределов Ливонии. Соборный капитул не только ограничивал власть архиепископа, но и фактически создавал государственную политику в XIII—XIV вв. В собственности капитула находились земли, замки, церкви, мельницы, мызы и кладбища.

Вассалы 

У архиепископства в начале не было большого количества замков и войск, поэтому в случае войны созывались войска вассалов, которыми становились рыцари-крестоносцы, и объявлялись крестьянские ополчения. Первый в Ливонии лен — Икскюль — был выделен уже в 1201 г. Конраду Мейендорфу, затем рыцарю Даниелю был передан Ленневарден, а позднее ленными владениями стали Дален, Роп и др. Вассалами ливонского епископа стали также князья Турайды, Кукейноса, Талавы и Герсики. В результате в архиепископстве образуется устойчивый слой вассалов. Лены — земельные владения — епископы и архиепископы выделяли в качестве платы за службу. Таким образом, были основаны обширные ленные владения, которые принадлежали вассалам архиепископа, зачастую не считавшимся с интересами местных крестьян. Постепенно вассалы стали играть ведущую роль в управлении и политике архиепископства. Со второй половины XIV в. они стали проводить свои собрания — ландтаги, в которых также принимали участие члены капитула и рижского городского совета. В 1432 г. был создан Совет архиепископства, состоявший из архиепископа, 6 каноников и 6 вассалов. В XV—XVI вв. Совет стал главным политическим и внешнеполитическим органом, причём на голосованиях последнее слово оставалось за вассалами. При этом положение крестьян в архиепископстве оставалось лучше, чем в Датской Эстонии, и в 1494 г. было заключено соглашение с Данией о сбежавших крестьянах. Первым архиепископом, не назначенным папой, а выбранным соборным капитулом, стал Яспер Линде (1509—1524).

История

Борьба за влияние в Ливонии 
В 1237 г., после подписания договора в Стенсби, духовными делами в Ливонском ордене стал заведовать рижский епископ, а позднее — архиепископ. Архиепископство являлось главным соперником Ливонского ордена в борьбе за влияние в Ливонии, особенно остро протекавшей в 1394—1423, 1479—1492 гг. и в середине XVI века. Первое столкновение произошло в середине XIII в., когда братья захватили епископа на левом берегу озера Буртнек. Положение католичества в Прибалтике в то время оставалось недостаточно устойчивым, так как местное население продолжало, в основном, придерживаться языческих верований, поэтому правители Ливонии решали свои противоречия, главным образом, дипломатическим путём. Однако некоторые конфликты достигли опасного уровня эскалации. Например, в 1269 г. орденские братья осмелились захватить в плен архиепископа Альберта II Зуэрбера, а небольшой конфликт весной 1297 г. между Ригой и Ливонским орденом привёл к полномасштабной войне, в которой на стороне Риги выступил рижский архиепископ с дерптским и эзель-викским епископами.

После победы Ордена в 1330 г. архиепископ не потерял духовной власти над орденскими братьями, но переселился в тогдашнюю резиденцию папы римского — Авиньон на юге Франции. Борьба между двумя сторонами с переменным успехом продолжалась на протяжении всего XIV века. Архиепископам чаще удавалось завоевать симпатию папы. В результате Ливонский орден начал частично терять лавры победителя. В 1332 г. папа потребовал от Ордена возвращения соборному капитулу всех отнятых у архиепископства замков и земель, и в течение трёх лет это требование было удовлетворено. В 1353 г. папа даже пытался установить свою власть в Риге, а когда Орден выступил против этого, он отлучил орденских братьев от церкви. В 1360 г. папа наделил архиепископа светской и духовной властью в Риге, хотя Орден сохранил все свои источники дохода в городе и его окрестностях. При этом сами жители Риги, видя, что архиепископ одержал победу и укрепил свою власть в результате дипломатической борьбы при поддержке папы и германского императора, готовы были встать на сторону Ордена.

Дипломатическая борьба иногда перерастала и в вооружённые конфликты. Например, в 1373 г. началась т. н. «Война за белые одежды». Архиепископ Зигфрид Бломберг постановил, чтобы его духовенство по образцу Августинского ордена носило чёрные плащи, в отличие от братьев Ливонского ордена, которые носили белые одеяния с единственным отличительным знаком — чёрным орденским крестом. Братья посчитали постановление архиепископа оскорбительным и начали военные действия, которые завершились победой Ордена. Ливонский орден вмешивался и в отношения архиепископства и Риги с Литвой, что вызывало их возмущение. При этом в самой Ливонии возрастало внутриполитическое значение трёх ганзейских городов: Риги, Дерпта и Ревеля. В это время там начали проводиться собрания представителей горожан () для координации политической и экономической деятельности.

В конце XIV века Орден одержал и крупную дипломатическую победу: в 1393 г. орденские братья подкупили папу Бонифация IX, и место архиепископа Иоганна IV Зинтена занял двоюродный брат великого магистра Тевтонского ордена Конрада Валленроде, Иоганн, который стал одновременно и архиепископом, и членом Ордена. В 1397 г. была издана папская булла, согласно которой впредь архиепископами могли становиться лишь члены Ордена. Таким образом, политическая независимость Рижского архиепископства была временно ликвидирована, а Орден приблизился к воплощению своей цели по созданию в Ливонии единого государства.

Тем не менее, победа Ордена не была долговременной, так как орденские братья конфликтовали также с дерптским епископом, который отказался признать нового архиепископа, и со своими вассалами на севере, которые укрепили своё политическое влияние по привилегии магистра Тевтонского ордена Юнгингена. Открыто враждебно вела себя по отношению к усилившемуся Ливонскому ордену Кальмарская уния. После крещения Литвы в 1386 г. сократилась финансовая и военная поддержка Ордена со стороны европейских католических стран. На положение братьев существенно повлияло и поражение, нанесённое польско-литовской армией Тевтонскому ордену в 1410 году (см. Грюнвальдская битва).

Попытки консолидации 
Рижский архиепископ профессор богословия Иоганн VI Амбунди возобновил борьбу против Ордена. На этот раз соборный капитул, город Рига, дерптский и эзель-викский епископы остались от неё в стороне. В 1420 г. Иоганн VI Амбунди созвал первый ливонский ландтаг — сословно-представительское собрание Ливонии. С его помощью архиепископ хотел ограничить Ливонский орден и консолидировать Ливонию в экономической, внешне- и внутриполитической сферах. До того времени правительство и сословия собирались по отдельности: орденские братья — в рамках капитула, горожане — на городских заседаниях, вассалы — на мантагах.

В 1452 г. рижский архиепископ, бывший член Тевтонского ордена и духовник великого магистра Сильвестр Стодевешер и магистр Ливонского ордена Йоханн фон Менгден, опасаясь, что Рига присоединится к Пруссии, заключили Кирхгольмский договор, который оформил над Ригой власть двух феодальных сеньоров: архиепископа и Ордена. Однако оба сеньора не были в полной мере удовлетворены условиями договора и продолжали стремиться к единовластному контролю над городом. Архиепископ Стодевешер помощь в борьбе против Ордена стал искать в Швеции. Началась война, в результате которой орденские братья взяли архиепископа в плен, но в 1479 г. на Залисе потерпели поражение от его союзников — шведов. Магистр Ордена Бернхард фон дер Борг добился того, что в 1481 г. император Священной Римской империи Фридрих III передал Рижское архиепископство под власть Ордена. В том же году архиепископ и соборные каноники снова вступили в Тевтонский орден и стали носить орденские одеяния, но против Ордена начала войну Рига, войска которой в 1484 г. под Нойермюленом разбили орденскую армию. Рижане даже разрушили орденский замок в самой Риге. Мирного соглашения удалось достичь только новому архиепископу Михаэлю Хильдебранду в 1486 г., а в 1492 г. архиепископ и Орден восстановили действие Кирхгольмского договора.

Политический кризис 

В 1-й половине XVI века епископства в Ливонии переживали глубокий политический кризис, так как в результате Реформации власть духовно-светских правителей значительно ослабла. Особенно болезненно распространение лютеранства было для архиепископа, который уже был ограничен укрепившимся рыцарством. Его вассалы владели землёй фактически на правах частной собственности и поэтому считали власть архиепископа простой формальностью. 

Быстрым ослаблением архиепископства воспользовался Орден, который в 1526 г. восстановил над ним свой контроль. Архиепископ Вильгельм Бранденбург в 1550-е годы попытался избавиться от господства ордена, но это привело к т. н. 1-й войне коадъюторов. В 1554 г. Вильгельм своим коадъютором назначил епископа ратцебургского Христофора, брата герцога Мекленбурга и родственника польского короля Сигизмунда II Августа. Это говорило о том, что Рижское архиепископство политически сблизилось с Речью Посполитой. Такой поворот событий обеспокоил Ливонский орден и соседних епископов, так как духовным княжествам Ливонии стала угрожать судьба Тевтонского ордена в Пруссии, попавшего в вассальную зависимость от Литвы и Польши и потерявшего все земли в результате секуляризации. Посчитав поляков и литвинов своими основными врагами, ландмейстер Ливонского ордена Генрих фон Гален (ок. 1480-1557) расценил это как движение к передаче Ливонии под власть Польши и на ландтаге объявил войну архиепископу. Своим коадъютором  Гален назначил Иоганна Вильгельма фон Фюрстенберга, который в 1556 г. заключил союз с эзель-викским, дерптским и курляндским епископами против архиепископа рижского и его коадъютора. Комтур Динабурга Готхард Кетлер, хотя и был сторонником польской партии, остался на стороне Ордена и был отправлен в Германию, чтобы нанять ландскнехтов для предстоящей войны. 

Военные действия начались летом 1556 г., и в результате Орден захватил всю территорию Рижского архиепископства, а Вильгельм и Христофор были взяты в плен. Однако на стороне архиепископа выступил польский король Сигизмунд II Август, которого поддерживало и светское рыцарство на землях Ордена. Сигизмунд выдвинул крупную армию на границы Ливонской конфедерации, что вынудило Фюрстенберга начать переговоры в мае 1557 года.  В сентябре того же года в литовском городке Посволе Ливонский орден был вынужден подписать с Польшей и Литвой договор, который продлил существование архиепископства. Были признаны все его права, орден обязался возместить нанесённый ущерб. В заключении этого договора посредническую роль сыграл Готхард Кетлер: находясь во время переговоров в Германии, он через своих сторонников убеждал Фюрстенберга и руководство ордена пойти на компромисс.

Позвольский договор стал одной из причин войны Русского государства против Ливонского ордена:  на переговорах 1554 года последний обязался не заключать военных союзов с его противниками. В результате орден и все духовные княжества прекратили своё существование. Конкуренция Ливонского ордена и архиепископа за лидерство, а также частые междоусобные войны ослабили власть церкви в Ливонии, в связи с чем Ливонская конфедерация распалась уже на первом этапе Ливонской войны (1558—1561). В 1561 году население Ливонии перешло в лютеранство, а территория архиепископства вместе с орденскими владениями к северу от Двины вошла в состав Литвы и в 1566 году была включена в Задвинское герцогство.

Кафедра рижского католического архиепископа была заново образована в 1918 году и существует по настоящее время.

Замки архиепископа 

 Икскюль (основан в 1185, Ixscola)
 Кирхгольм (1185) (Holme)
 Рига (1201—1234, locus Rige или Ryga)
 Ленневарден (1207—1248, Lenneward)
 Кокенгузен (1209, Kukennoys)
 Ремин (1211)
 Ассутен (1211, Aszute)
 Лепене (1211, Lepene)
 Трайден (1214, Thoreyda)
 Лемзаль (1223, Lemsal)
 Герсика (1224, Gercike)
 Залис (1226)
 Дален (1226, Insula regis)
 Крейцбург (1237)
 Спарнене (1272)

См. также 
 Рижские архиепископы
Орден меченосцев
 Ливонский орден
Католическая колонизация Прибалтики

Примечания

Литература

Ссылки 
 Latvijas vēstures atlants. Rīga: Jāņa sēta, 1998. 16.lpp.
 Historia.lv — Рижское архиепископство

Ливонская конфедерация
История Латвии
Архиепископство
Средневековая Латвия